Push (canção de Avril Lavigne)
Push (filme) -  de 2009, com Dakota Fanning e Chris Evans
Push (logística) - método de produção
Push (programação) - método de estrutura de dados em algoritmos
Tecnologia Push - tecnologia de entrega de conteúdo via Internet
Rainbow/PUSH

Desambiguação